Гетман коронный — словосочетание, может означать:
 Гетман великий коронный
 Гетман польный коронный